NCL, sigle composé des trois lettres N, C et L, est un code qui signifie :
 Nouvelle-Calédonie, selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays),
 Aéroport international de Newcastle dans le code AITA,

NCL est un sigle pour :
 Norwegian Cruise Line, une compagnie de croisières basée à Miami ;
 National Chemical Laboratory, un laboratoire indien de recherche en chimie basé à Pune ;
 NCL est un langage de programmation inclus dans les outils NSDK et Natstar. Il est propriétaire et ne peut être manipulé qu'avec les outils de la société Nat System ;
 Niveau de convection libre, le niveau le plus bas de l'atmosphère où la température d'une parcelle d'air en ascension devient supérieure à la température de l'air environnant dans une atmosphère saturée.
Code